Râul Valea Turcului se poate referi la:

 Râul Valea Turcului, Azuga
 Râul Valea Turcului, Bârsa

 Râul Valea Turcilor

Vezi și 
 Râul Turcu (dezambiguizare)

Toponime românești